Hausjell  ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hausjell (* 1959), österreichischer Medienhistoriker
 Marco Hausjell (* 1999), österreichischer Fußballspieler